Гран-при Марсельезы () — шоссейная однодневная велогонка, проходящая в Марселе, Франция.

История 
Первый выпуск гонки состоялся в 1980 году. Гонка неоднократно меняла название: в 1980-1991 годах - Grand Prix la Marsellesa, в 1992-2008 годах - Grand Prix d'ouverture La Marseillaise, с 2009 года - Grand Prix Ciclista la Marsellesa.

В 2005 году гонка становится частью календаря UCI Europe Tour с категорией 1.1. 

Как правило, Гран-при Марсельезы — первая гонка Европейского Тура, проводится за день до начала гонки Этуаль де Бессеж, проходящей в том же регионе.

С 2010 года также входит в календарь Велошоссейного кубка Франции.

Призёры

Рекорд побед

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Гран-при Марсельезы на CQranking 
 Гран-при Марсельезы на Cycling Archives 
 Гран-при Марсельезы на Memoire du cyclisme
 Гран-при Марсельезы на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки во Франции
Спорт во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1980 года